Flanders (englisch für Flandern) ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Flanders (1910–1973), britischer Wirtschaftstheoretiker
 Alvan Flanders (1825–1884), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin Flanders (1816–1896), US-amerikanischer Politiker
 Chantel Flanders, US-amerikanische Schauspielerin
 Ed Flanders (1934–1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Harley Flanders (1925–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 Helen Flanders Dunbar (1902–1959), US-amerikanische Psychiaterin, Ärztin und Hochschullehrerin
 Holly Flanders (* 1957), US-amerikanische Skirennläuferin
 John Flanders (1887–1964), belgischer Schriftsteller, siehe Raymundus Joannes de Kremer
 Michael Flanders (1922–1975), britischer Schauspieler und Sänger
 Ralph Flanders (1880–1970), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Walter E. Flanders (1871–1923), US-amerikanischer Produktionsfachmann, Industrieller und Ford-Manager

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Flanders (Alabama), Ort im DeKalb County, Alabama
 Flanders (Connecticut), Dorf im Litchfield County, Connecticut
 Flanders (Louisiana), Gemeindefreies Gebiet im LaFayette Parish, Louisiana
 Flanders (New Jersey), Gemeindefreies Gebiet im Morris County, New Jersey
 Flanders (New York), census-designated place im Suffolk County, New York

Sonstiges:
 Moll Flanders, Buch von Daniel Defoe, Moll Flanders (Film), Verfilmung
 Ned Flanders, fiktive Figur in der Zeichentrickserie Die Simpsons
 Everitt-Metzger-Flanders Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908–1912) mit dem Markennamen Flanders (1909–1912)
 Flanders Manufacturing Company, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen (1911–1913) und Elektro-Automobilhersteller (1912–1913)
 Flanders Motor Company, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen (1912–1913) und US-amerikanischer Automobilhersteller (1913)
 Flanders Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Elektro-Automobilhersteller (1914–1915)
 Flanders F.4, britischer Eindecker
 Dance-Musikprojekt aus Italien, siehe Flanders (Dance)

Siehe auch:
 Thee Flanders
 Flanders Recorder Quartet
 Flanders and Swann – britisches Musiker-Duo